Klettskarð ist der Familienname folgender Personen:

 Óluva Klettskarð (* 1965), färöische Lehrerin und Politikerin
 Páll Klettskarð (* 1990), färöischer Fußballspieler